Heseler ist der Name von

 Heiner Heseler (* 1948) deutscher Volkswirt und Bremer Staatsrat
 Wilhelm Heseler (1892–1962), deutscher Werbegrafiker

Siehe auch
 Haeseler